Максбург поселок в составе Оськинского сельского поселения Инзенского района Ульяновской области.

География 
Находится на расстоянии примерно 6 километров на запад по прямой от западной границы районного центра города Инза.

История
Посёлок был основан в 1929 году при организации артели им Кагановича по производству кирпича. 

В 1954 году на базе артели образован кирпичный завод «Свет». 

В 1968 году построен Инзенский завод фильтровальных порошков.

Население
Население составляло 386 человека в 2002 году (русские 95%), 363 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Инзенского района